Fausto Antonioli – pittore italiano
 Francesco Antonioli – calciatore italiano
 Germán Antonioli – calciatore uruguaiano
 Graziella Antonioli – ex annunciatrice televisiva italiana
 Mario Antonioli – calciatore italiano
 Mauro Antonioli – ex calciatore italiano
 Michele Antonioli – ex pattinatore di short track italiano
 Robert Antonioli – scialpinista italiano